Kleinow steht für:
 Kleinow (Plattenburg), Ortsteil der Gemeinde Plattenburg, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Kleinow (Uckerfelde), Wohnplatz der Gemeinde Uckerfelde, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Klenow, auch Kleinow, Ur-Ort von Ludwigslust
 Kleinow (Klenow, Kleinau), ein Adelsgeschlecht, hervorgegangen aus Hagenow (mecklenburgisches Adelsgeschlecht)

Personen:
 Bernd Kleinow (* 1950), deutscher Mundharmonikaspieler
 Sneaky Pete Kleinow (1934–2007), US-amerikanischer Country-Musiker
 Walter Kleinow (1880–1944), deutscher Maschinenbauingenieur, entwickelte das nach ihm benannte AEG-Kleinow-Gestell
 Anna Juliana von Kleinau (Klenow), Gemahlin des Fürsten von Ostfriesland, Frau (Gräfin) von Sandhorst